Juracy foi um jogador de futebol que atuou como atacante pelo Fortaleza nos estaduais de 1920, 21, 23, 24 e 27, fazendo gols decisivos nas finais dos anos de 21, 23 e 24. Juracy foi artilheiro do Campeonato Cearense nos anos de 1921, 22 e 24.

Jogou no Fortaleza e ainda continua com o recorde de maior número de gols no clássico-rei. Durante a década de 1920, Juracy balançou as redes adversárias 25 vezes, tornando o recordista de gol no clássico-rei.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube